Prawo powszechnego ciążenia
 Prawo ciążenia (film)